Альфонский, Аркадий Алексеевич (1796—1869) — российский врач-хирург, профессор, ректор Московского университета.
 Альфонский, Аркадий Аркадьевич (1818/1819—1890) — действительный статский советник, врач Московского воспитательного дома.